Посошков — фамилия; имеет женскую форму Посошкова.
 Посошков, Иван Тихонович (1652—1726) — первый русский экономист-теоретик, также публицист, предприниматель и изобретатель.
 Посошков, Игорь Николаевич (1932—2018) — советский военный деятель, генерал-майор, начальник Камышинского высшего военного строительно-командного училища.